Фильмы:
 Большой вальс (фильм, 1938) — американский музыкальный кинофильм, режиссёра Жюльена Дювивье.
 Большой вальс (фильм, 1972) — американский фильм режиссёра Эндрю Л. Стоуна.
 Большой вальс (фильм, 2008) — российский фильм режиссёра Владимира Меньшова. 

История:
 Большой вальс — марш по Москве пленных немцев, захваченных в ходе операции «Багратион» летом 1944 года.